Ribot ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Ribot (1842–1923), französischer Politiker
 Augustin Théodule Ribot (1823–1891), französischer Maler
 Bastien Ribot (* 1986), französisch-spanischer Eishockeyspieler
 Bastien Ribot (Musiker) (* 1986), französischer Jazzmusiker
 Fritz Ribot (1852–1914), deutscher Fabrikant und Politiker
 Gemma Arró Ribot (* 1980), spanische Skibergsteigerin
 La Ribot (* 1962), spanisch-schweizerische Tänzerin, Choreografin und Aktionskünstlerin
 Marc Ribot (* 1954), US-amerikanischer Avantgarde-Gitarrist und Komponist
 Théodule Ribot (1839–1916), französischer Psychologe und Philosoph

Ribot steht für:
 Ribot (Pferd) (1952–1972), ein britisch gezogenes, in Italien trainiertes Vollblutrennpferd und Zuchthengst 

Siehe auch:
 Ribotsches Gesetz, siehe Gedächtnisstörung (retrograde Amnesie)
 Ribeaud